В одиночному розряді тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Дженніфер Капріаті здобула титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву 4-6, 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Анна Курникова (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (переможниця)
 Патті Шнідер (чвертьфінал)

 Кім Клейстерс (чвертьфінал)
 Анн-Гель Сідо (чвертьфінал)
 Магдалена Малеєва (фінал)
 Жустін Енен (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Luxembourg Open